Condell ist der Name folgender Personen:

 Carlos Condell (1846–1912), chilenischer Admiral
 Heinz A. Condell (1905–1951), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Henry Condell (1590–1627), englischer Schauspieler
 Pat Condell (* 1949), britischer Stand-Up Comedian, Schriftsteller und Internetaktivist

Condell ist der Name von:

 Almirante Condell (C), chilenischer Zerstörer (1913)
 Condell (FG 06), chilenische Fregatte (1972)